Čížkovice je název několika míst v Česku:

 Čížkovice, obec v okrese Litoměřice
 Čížkovice (okres Jablonec nad Nisou), vesnice v okrese Jablonec nad Nisou
 Čížkovice 1.díl, díl vesnice  Čížkovice, část obce Maršovice v okrese Jablonec nad Nisou
 Čížkovice 2.díl, díl vesnice  Čížkovice, do 7. března 1991 evidenční část obce Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou, poté připojena k části Jistebsko obce Pěnčín

Reference